Mamen (María del Carmen) Peris Navarro (Alboraia, 1967) es una política y abogada valenciana, actualmente síndica portavoz de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía a las Cortes Valencianas.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y abogada en ejercicio desde 1991, Mamen Peris inicia su carrera política como concejala del gobierno de Alboraya (la Horta Nord) en 2007 cuando fue elegida con las listas del Partido Popular (PP). Peris no finalizó la legislatura por discrepancias con el entonces alcalde Manuel Álvaro y lidera una escisión, la Unión Popular de Alboraya (UPPA) con la que vuelve a ser elegida concejala en las elecciones de 2011 y facilita la alcaldía en el PSPV-PSOE gracias a un acuerdo entre estos partidos más Compromiso y un cuarto partido también de ámbito local (Cialbo). Mamen Peris se hizo cargo de la concejalía de Hacienda y centró su acción aliviar la deuda del ayuntamiento y denunciar las irregularidades cometidas por el anterior gobierno del PP.

En las siguientes elecciones locales, las de 2015, se presentó bajo las siglas de Ciutadans, partido en el que se había integrado su formación UPPA. Peris renueva el acta de concejala aunque su formación no participó del gobierno socialista y además es elegida diputada provincial en la Diputación de Valencia.

En 2019 da el salto a la política nacional valenciana como diputada en las Cortes Valencianas por la circunscripción de Valencia donde ejerce de síndica adjunta de Ciudadanos hasta que sustituye a la Síndica  Ruth Merino a raíz de la dimisión de ésta en enero de 2023.